Růžička (tchèque), Ružička (slovaque) ou Ruzicka peut faire référence à :

, une série télévisée canadienne.

Personnalités 
Lavoslav Ružička (1887–1976), chimiste croate,
Martin Růžička, joueur tchèque de hockey,
Peter Ruzicka (1948- ), compositeur allemand,
 (1941- ), compositeur tchèque,
Rudolph Ruzicka (1883–1978), artiste américano-tchèque,
 (1966-), diplomate slovaque,
 (1991- ), joueur tchèque de hockey,
Vladimír Růžička (1963- ), joueur et entraîneur tchèque de hockey,
Vladimír Růžička (1989- ), joueur tchèque de hockey,
 (1870–1960), photographe américano-tchèque,
Štefan Ružička (1985- ), joueur tchèque de hockey,
 (1976–2005), personnalité américaine,
Zdeněk Růžička (1925-2021), gymnaste artistique tchécoslovaque.

Homonymie de patronyme